Glückauf-Brauerei bezeichnet:

 Glückauf-Brauerei GmbH, ein Brauereiunternehmen in Gersdorf
 Glückauf-Brauerei AG, ein ehemaliges Brauereiunternehmen in Gelsenkirchen